Палм Спрингс може да се отнася за:
 Палм Спрингс - град в окръг Ривърсайд в щата Калифорния, САЩ (44 552 жители)
 Палм Спрингс - село в окръг Палм Бийч в щата Флорида, САЩ (14 690 жители)
 „Палм Спрингс“ – американски юношески сериал
 „Палм Спрингс“ – британска рок група

Вижте също 
 Палм Спрингс Норт – населено място (няма статут на град – city/town, или село – village) в окръг Маями-Дейд в щата Флорида, САЩ (5460 жители)